Ву́лиця Гасте́лло — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Дніпро.
Вулиця Гастелло – вулиця в місті Новомосковськ
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Миколи Гастелло — вулиця в місті Київ.
Вулиця Гастелло —вулиця в місті Лебедин
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Гастелло — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Бориса Познанського у місті Біла Церква.
 Вулиця Гастелло — колишня назва Липової вулиці в місті Білицьке Донецької області.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Джеймса Мейса у Броварах Київської області.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Бузкова у місті Васильків.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Василя Гречулевича у місті Вінниця.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Короля Данила у місті Золочів.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Олега Куцина у місті Ізюм.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Бориса Патона у місті Кам'янське.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Капітана Корпана у місті  Кременчук.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Олега Куцина у місті Конотоп.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Сергія Мосійчука у місті Корець.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Коростень.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Добровольців у місті Коростишів.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Івана Багряного у місті Кролевець.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Незалежності у місті Лебедин.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Соколовців у місті Малин.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша у місті Марганець.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Мерефа.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Олександра Олеся у місті Ніжин.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Горіхова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Михайла Базилицького у місті Нововолинськ.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Новоукраїнськ.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Врожайна у місті Павлоград.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Єфрема Іщенка у місті Переяслав.
 Вулиця Гастелло — колишня назва Дулібської вулиці в місті Рівне.
 Вулиця Гастелло — колишня назва Каширівської вулиці в місті Світловодськ Кіровоградської області.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Світанкова у місті Сновськ.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Ліни Костенко у місті Сторожинець.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Адама Міцкевича у місті Суми.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Олександра Кушнірука у місті Хмельницький.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Миколи Зерова в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Сокиряни Чернівецької області.
 Вулиця Гастелло — колишня назва вулиці Рошинська у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей